Kopanki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Kopanki, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Kopanki, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.